Ossipee, comune della Carolina del Nord
Ossipee, comune del New Hampshire
Ossipee, gruppo di nativi americani appartenente alla tribù degli Abenachi